Högland kan syfta på:

Högland – ett område som ligger högre än 200 meter över havet
Högland, Dorotea kommun – en småort i Dorotea kommun
Högland, Kimitoön – en holme i Kimitoöns kommun, Finland

Se även 
Höglandet – en stadsdel i Bromma, Stockholm
Hogland  en rysk ö i Finska viken
Uppland (landområde)

Se även
Höglandet (olika betydelser)
Hogland (olika betydelser)
Highland (olika betydelser)